Per Italia continentale e peninsulare s'intendono i territori dell'Italia con esclusione delle aree insulari: Sardegna, Sicilia e altre isole minori e arcipelaghi italiani. Si tratta di un'area di circa 250.000 km².

In senso lato, Italia continentale e Italia peninsulare sono sinonimi: si parla in questi casi di penisola italiana o di "continente" per distinguere il resto dell'Italia dalle isole. L'Italia continentale o peninsulare si distingue a sua volta in:
 Italia continentale in senso stretto: Italia nord-occidentale e nord-orientale, delineata a nord dalle Alpi e a sud dalla linea convenzionale che congiunge La Spezia con Rimini.
 Italia peninsulare in senso stretto (la cd. Appenninia): Italia centrale (cioè dalla linea La Spezia-Rimini) e meridionale; si allunga nel Mediterraneo in direzione nord ovest-sud est.

Voci correlate 
 Penisola italiana

Geografia d'Italia